Nikolaj Pavlovič Hlistov (), ruski hokejist, * 10. november 1932, Moskva, Rusija, † 14. februar 1999, Rusija.

Hlistov je v sovjetski ligi igral vso kariero za klub Krila Sovjetov, skupno na 250-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 150 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil eno zlato in tri srebrne medalje. Za reprezentanco je nastopil na 81-ih tekmah, na kateri je dosegel osemnajst golov. Umrl je leta 1999 v starosti šestinšestdesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
| 8
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 56
|
| 7
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Krila Sovjetov
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti